Чайкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Чайкинское сельское поселение — входит в Джанкойский район

Пермский край 
 Чайкинское сельское поселение — входит в Уинский район

Тверская область 
 Чайкинское сельское поселение — входит в Пеновский район